A 6-a editie a Campionatelor europene de gimnastică individuală s-au desfășurăt în perioada 15-19 aprilie 2015 la Montpellier în Franța.

Țări participante

  (7)
  (5)
  (8)
  (6)
  (7)
  (5)
  (6)
  (4)
  (6)
  (8)
  (10)
  (8)
  (10)
  (10)
  (3)
  (10)
  (10)
  (8)
  (8)
  (8)
  (10)
  (8)
  (6)
  (1)
  (1)
  (10)
  (7)
  (5)
  (4)
  (10)
  (10)
  (8)
  (10)
  (2)
  (7)
  (9)
  (8)

Medaliați

Tabloul medaliilor

Total

Feminin

Masculin

Legături externe

 www.montpelliergym2015.fr, site-ul oficial al competiției

2015
2015 în gimnastică